Tecolote kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tecolote, Guanajuato, ort, San Francisco del Rincón, 
 Tecolote, Jalisco, ort,